Loitzendorf bezeichnet

 Loitzendorf, Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Loitzendorf (Gemeinde Alberndorf), Ortsteil der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung. Oberösterreich
 Loitzendorf (Gemeinde Maria Laach), Katastralgemeinde der Gemeinde Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:

 Leuzendorf